Das Ganglion mandibulare bezeichnet:
 das Mandibularganglion der Gliederfüßer
 das Ganglion submandibulare bei Wirbeltieren